Дмитрий Самойлович Шилов [3(15).2.1893, пос. Зубарево, ныне Шилкинский район Читинской области, — 20.11.1952, Москва] — военачальник Гражданской войны, государственный деятель Дальневосточной республики.

Биография 
Из крестьян. Окончил высшее городское училище, затем - Нерчинское реальное училище, зарабатывая на жизнь частными уроками.

В 1912—1913 годах отбывал воинскую повинность в качестве вольноопределяющегося, затем поступил в Московский университет Шанявского.

В 1914 г. мобилизован в армию. Окончил Иркутское военное училище (1915).
На фронтах 1-й мировой войны — прапорщик, затем подпоручик.

Член РСДРП (б) с марта 1917 г., председатель полкового, бригадного комитетов и член фронтового Совета Кавказского фронта.

С  марта 1918 г. начальник штаба Красной Гвардии Забайкалья и военком Забайкальской области, с июля – член Сибирского верховного командования (Центросибири), один из организаторов партизанского движения.

С января 1920 командовал фронтами: Восточно-Забайкальским, в апреле — августе 1920 г. Амурским.

С февраля 1921 г. председатель Учредительного собрания ДВР, в сентябре 1921 — ноябре 1922 зам. председателя Совета министров ДВР.

В 1923—1938 на советской и хозяйственной работе в Наркомате РКИ. С 1938 пенсионер. Похоронен на  (20 уч.).

Награждён орденом Красного Знамени. Его именем названы улицы в Нерчинске и Чите.

Брат - Степан Самойлович Шилов, (25.3.1885, с. Зубарево Нерчинского у. Заб. обл. – 10.9.1954, Москва). Известный на Дальнем Востоке революционер-большевик, руководитель партизанского движения на Амуре, в 1919-1920 гг. председатель Амурского облсовета, председатель Реввоенсовета Амурского фронта, "Таежного исполкома", талантливый журналист, поэт и писатель.

Награжден орденом Красного Знамени.

Один из соавторов текста Гимна СССР 1942-1943 гг..

Брат (старший) – Федот Самойлович Шилов (188_… - 1937). Основатель революционного движения в г.Нерчинск (1917, глава тайного Нерчинского подпольного большевистского совета, организовал принятие казаками 2-го Нерчинского полка резолюции о поддержке Советской власти и избрании депутатов в объединенный Совет рабочих и казачьих депутатов). 8 февраля 1918 года был избран председателем Нерчинского Совета (градоначальник). Один из руководителей партизанского движения, участник Гражданской войны.

Источники 
 Кожевин В. Е. Дмитрий Шилов. — Улан-Удэ: Бур. кн. изд-во, 1979. — 184 с.
 http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details_rvsn.htm?id=11797@morfDictionary
 http://www.knowbysight.info/ShSS/17322.asp
 Краткая Российская энциклопедия. — Т. 3: Р—Я. — Оникс 21 век, 2003. — 1134 с.
 Борьба за советский Дальний Восток, 1918—1922. / Моисей Израилевич Губельман. — Военное издательство министерства обороны Союза ССР, 1958. — 273 с.
 Годы и люди: Статьи и очерки. — Чита, 1960.
 Коптелов Л. Е. Газета и время. Родословная заб. периодики. — Иркутск, 1978.
 Василевский В. И. Революция и Гражданская война в Забайкалье. — Чита, 1989.
 http://ez.chita.ru/encycl/person/?id=4151 © Энциклопедия Забайкалья
Борьба за власть Советов в Восточной Сибири. (1917-1922) [Текст] : Библиогр. указатель / Сост.: Н. К. Потапова, О. Г. Троицкая, А. В. Степанова и др. ; Зональный совет библиотек Вост. Сибири. Иркут. обл. (зональная) б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского. Науч. б-ка Иркут. гос. ун-та. - Иркутск : Кн. изд-во, 1962. - 202 с.; 20 см.
Шилов Д.С. В 1918 году в Восточной Сибири. / В кн.: Как мы боролись за власть Советов в Иркутской губернии. Иркутск,. кн. изд., 1957, стр. 278— 313.
Шилов. Бои в Восточном Забайкалье. В сб.: Борьба за Советы в Забайкалье. Чита, Облиздат, 1947, стр. 175— 187.
Шилов Д. За нами придут тысячи других свежих, сильных. К трудящимся братьям. (Из документов революции) «.заб. рабочий», 1927, 14 окт
Шилов Д.С. Красные партизаны Амура и Восточного Забайкалья на фронте в 1920 г. Отрывки из воспоминаний. В кн: Год двадцатый, № 41, 1937, стр. 156 -173 
Шилов Д. Из деятельности правительства ДВР. «Дальне-Вост. путь», 1922, 24—26 июня.
Шилов Д. В 1920 году. В кн.: Борьба за Советы в Забайкалье. Сб. Чита, Облиздат, 1947, стр. 188— 196
Борьба за власть Советов в Восточном Забайкалье [Текст] / В. И. Василевский, Г. В. Грунин, В. Г. Изгачев и др. - [Иркутск] : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1967. - 365 с., 6 л. ил.; 21 см. / Великая Октябрьская социалистическая революция - Забайкальская губ. / Иностранная военная интервенция и гражданская война в СССР 1918-1920 гг. - Забайкальская губ.
Таежные походы : лит. - худож. сборник эпизодов из истории гражданской войны на Дальнем Востоке / ред. - сост. Г. С. Чечулина. - Хабаровск : Кн. изд-во, 1972. - 750 с.
Д.С. Шилов. (Некролог). «Заб. рабочий», 1952, 29 ноября
Навечно прописаны в Чите. / Эффект. Краевая информационная газета. Газета о жизни Забайкалья. / №42 от 12.10.2016

Примечания 

Революционеры России
Члены КПСС
Государственные деятели СССР
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России
Персоналии:Дальневосточная республика
Члены Учредительного собрания ДВР
Похороненные на Ваганьковском кладбище